Pito Aceso Futebol Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Aperibé.

História 

Disputou a Super Copa Noroeste em 2019, sendo vice-campeão.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Aperibé
Clubes de futebol fundados em 1966
Fundações no Rio de Janeiro em 1966